Cette page recense les usages de l'expression  (littéralement « Point d'interrogation » en français).

Biologie 
 , nom anglais du polygone à queue violacée, une espèce de papillon

Cinéma 
 ?: A Question Mark, film indien réalisé par Allyson Patel et Yash Dave (2012)

Personnalités 
  ou « Question mark guy » (né en 1943), auteur américain
 Rudy "Question Mark" Martinez, chanteur du groupe américain Question Mark and the Mysterians
 Cho Seung-hui ou « Question Mark » (1984-2007), étudiant coréen responsable de la fusillade de l'université Virginia Tech

Véhicules 
 , avion de l'armée de l'air américaine, détenteur d'un record d'endurance en 1929

Voir aussi